Heng désigne notamment :

Toponyme

Chine 
 le xian de Heng (横县 ; pinyin : Héng Xiàn), une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Heng est un affluent rive droite  du cours supérieur du fleuve   Yangzi Jiang qui coule principalement dans la province chinoise du Yunnan.

Norvège 
 Heng, île située dans le comté de Rogaland.

Patronyme 

 Stéphanie Heng, une politologue et experte en communication franco-belge.

Autres 
 Heng, un astérisme de l'astronomie chinoise situé dans la constellation occidentale du Centaure ;
 la lettre heng (ꜧ, Ꜧ), une lettre additionnelle de l’alphabet latin ;
 la lettre heng, une lettre de l’alphabet cyrillique.